Svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju 1980 je triintrideseto svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju, ki je potekalo med 14. in 23. februarjem 1980 v enajstih disciplinah. Deset jih je potekalo v okviru Zimskih olimpijskih iger v Lake Placidu, ZDA, ženski tek na 20 km pa v Falunu, Švedska.

Dobitniki medalj

Smučarski teki

Moški

Ženske

Nordijska kombinacija

Smučarski skoki

Medalje po državah

Viri 
Rezultati smučarskih tekov
Rezultati nordijske kombinacije
Rezultati smučarskih skokov
 

1980
1980 v športu
Športne prireditve v ZDA
Športne prireditve na Švedskem
Šport v Lake Placidu
Šport v Falunu